Application Binary Interface
 wskaźnik kostkowo-ramienny
 Administrator bezpieczeństwa informacji